Zuzana Ondrášková era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Save Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mona Barthel che ha battuto in finale Garbiñe Muguruza Blanco 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Mona Barthel (campionessa)
  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Sandra Záhlavová (semifinali)
  Ekaterina Ivanova (quarti di finale)

 Tímea Babos (secondo turno)
 Anna Floris (quarti di finale)
 Heidi El Tabakh (primo turno)
 Margalita Chakhnašvili (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Save Cup 2011